Valentin Claireaux (né le  à Saint-Pierre-et-Miquelon) est un joueur international français de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2009-2010 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 22 || 3 || 6 || 9 || 6 || 4 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
|2009-2010 || Gothiques d'Amiens U22 || France U22 || 17 || 18 || 15 || 33 || 32 || 4 || 2 || 2 || 4 || 20
|-
| 2010-2011 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 21 || 5 || 9 || 14 || 20 || 9 || 3 || 0 || 3 || 0
|-
|2010-2011 || Gothiques d'Amiens U22 || France U22 || 9 || 11 || 2 || 13 || 77 || 3 || 2 || 5 || 7 || 38
|-
| 2011-2012 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 19 || 5 || 6 || 11 || 26 || 10 || 2 || 2 || 4 || 8
|-
|2011-2012 || Gothiques d'Amiens U22 || France U22 || 5 || 3 || 5 || 8 || 24 || 2 || 5 || 2 || 7 || 2
|-
| 2012-2013 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 26 || 12 || 11 || 23 || 40 || 5 || 0 || 2 || 2 || 12
|-
|2012-2013 || Gothiques d'Amiens U22 || France U22 || 6 || 1 || 10 || 11 || 16 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2013-2014 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 26 || 13 || 16 || 29 || 50 || 5 || 1 || 2 || 3 || 6
|-
| 2014-2015 || LeKi || Mestis || 44 || 11 || 8 || 19 || 28 || 7 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2015-2016 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 6 || 2 || 4 || 6 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || KeuPa HT || Mestis || 34 || 6 || 9 || 15 || 20 || 11 || 2 || 5 || 7 || 18
|-
| 2016-2017 || Lukko Rauma || Liiga || 53 || 6 || 14 || 20 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Lukko Rauma || Liiga || 52 || 3 || 5 || 8 || 28 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2018-2019 || Sport Vaasa || Liiga || 40 || 5 || 4 || 9 || 56 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || PSG Zlín ||  Extraliga Tch. || 40 || 11 || 19 || 30 || 28 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2020-2021 || HC Dynamo Pardubice ||  Extraliga Tch. || 23 || 1 || 3 || 4 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || BK Mladá Boleslav ||  Extraliga Tch. || 23 || 4 || 8 || 12 || 16 || 10 || 1 || 3 || 4 || 2
|-
| 2021-2022|| BK Mladá Boleslav ||  Extraliga Tch. ||  ||

Au niveau international 

|2009|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1B ||5||1||3||4||2||+1|| align="left"| 
|-
|2010|| align="left"| Championnat du monde junior D1 ||5||0||1||1||2||+1|| align="left"| 
|-
|2011|| align="left"| Championnat du monde junior ||5||3||4||7||6||+7|| align="left"| 
|-
|2013|| align="left"| Qualifications olympiques ||3||0||0||0||0||0|| align="left"| 
|-
|2015|| align="left"| Championnat du monde ||7||0||0||0||2||0|| align="left"| 
|-
|2016|| align="left"| Championnat du monde ||7 || 1 || 1 || 2 || 4 || +3|| align="left"| 
|-
|2016|| align="left"| Qualifications olympiques ||3||0||0||0||0||0|| align="left"| 
|-
|2017|| align="left"| Championnat du monde ||6 || 1 || 0 || 1 || 2 || 0|| align="left"| 
|-
|2018|| align="left"| Championnat du monde ||7 || 1 || 1 || 2 || 10 || -2|| align="left"| 
|-
|2019|| align="left"| Championnat du monde ||7 || 1 || 3 || 4 || 16 || -6|| align="left"|

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en avril 1991
Naissance à Saint-Pierre-et-Miquelon
Joueur international français de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du Lempäälän Kisa
Joueur du Keuruun Pallo Hockey Team
Joueur du HC Zlín
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Joueur du BK Mladá Boleslav
Joueur du Sport Vaasa